Новочеркутинский сельсовет — сельское поселение в Добринском районе Липецкой области Российской Федерации.

Административный центр — село Новочеркутино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Законом Липецкой области от 16 ноября 2016 года № 18-ОЗ, 1 декабря 2016 года сельские поселения Новочеркутинский и Павловский сельсоветы были объединены в сельское поселение Новочеркутинский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Добринского района
Сельские поселения Липецкой области